Капе́лла (, от  — помещать, накрывать; , уменьшительное от  — головной убор, накидка, колпак, капюшон одеяния монаха или католического священника) — в средневековой архитектуре стран Западной Европы — небольшое сооружение или отдельное помещение в храме, церковный придел, пареклесия, предназначенные для частного алтаря, молитв и хранения реликвий. Близко понятию  ораториум ( — молитвенный дом, место для молитвы) . В католических странах Восточной Европы каплѝца, каплѝчка, божнѝца.

В средневековых замках и, позднее, во дворцах и частных домах — отдельное помещение, «молельная комната» или домовая церковь. 
Впервые слово «капелла» употреблено в 679 году по отношению к парижской молельне меровингских королей, в которой хранилась священная реликвия католиков — плащ (cappa) св. Мартина Турского.

Передача термина в русском языке 
При переводе на русский язык понятие «капелла» в разных значениях часто передается словом «часовня» на основании целого ряда сходств: в обоих случаях речь идет о храмовом помещении, отличаемом от церкви и, как правило, меньшего размера, имеющем самостоятельное посвящение какому-либо святому, церковному празднику, и обычно не предназначенном для общественных богослужений. Однако, в православной часовне отсутствует алтарь и она не предназначена для совершения литургии, в отличие от ряда католических капелл, которые представляют собой, в православном понимании, домовые церкви. При описании таких храмовых строений применение слова «часовня» не вполне корректно. Православная часовня также не может быть частью интерьера храма. В связи с этим при описании такого рода капелл католических храмов, наряду с терминами «капелла» и «часовня», некоторые авторы предпочитают использовать более близкий аналог — «придел».

Капелла в истории архитектуры 
В раннехристианских святилищах функцию молельни выполняли кубикулы ( — спальня) — в античных домах это отдельная спальная комната или небольшая ниша в виде  экседры; в христианских катакомбах — сводчатая ниша для совместной молитвы, малые кубикулы использовали для захоронений.

Близкое значение: куву́клия ( — опочивальня) — это отдельная небольшая постройка типа  мартирия для захоронений. Самая знаменитая — Кувуклия храма  Гроба Господня в Иерусалиме.

В больших кафедральных соборах капеллы  устраивали в боковых нефах, в трансептах и апсидиолах (малых апсидах), располагавшихся в  деамбулатории (обходной галерее вокруг главного алтаря), они образовывали так называемый «венец капелл» (). Каждую капеллу посвящали какому-либо святому, церковному празднику или историческому событию, связанному с возведением или освящением храма. Изнутри такие капеллы открываются в  деамбулаторий и являются продолжением малых капелл боковых нефов, смыкающихся за алтарём. Подобная схема складывалась в западноевропейской романской архитектуре с Х века в связи с увеличением  количества культов местных святых, мощей и реликвий, привозимых паломниками из Святой земли. Наиболее завершённую форму венец капелл приобретает в готической архитектуре .

Капеллами со временем стали называть малые обетные (посвятительские) церкви, сакристии,  сантуарии (святилища), мартирии (святилища мучеников), а также крипты под алтарём, где хранились главные посвятительские реликвии и проводили отдельные службы.  С наименованием малых церковных служб, проводимых по григорианскому обычаю в капеллах с пением и музыкой, связано возникновение понятия капелла в значении «собрание духовных лиц» (с  VIII века) и музыкального термина: «певчие, состав музыкантов» (с XV века).
 
Капеллы могут представлять собой достаточно большие помещения, например Папская капелла в Ватикане, получившая название  Сикстинской (1473—1481). Некоторые капеллы внешне неотличимы от собора, например Дворцовая (Палатинская) Капелла Карла Великого () в Ахене (786—805). Посвятительские капеллы для хранения особо ценных реликвий создавали наподобие невероятно увеличенного  реликвария. Таковы «Святая капелла» — Сент-Шапель () в Париже, построенная в 1242—1248 годах для хранения Тернового венца Христа, Капелла Святого Вацлава в  Соборе Святого Вита в Праге (Х в.) или Капелла Св. Креста в замке Карлштейн близ Праги (1350-е гг.).

Галерея

См. также 
 Венец капелл
 Папская капелла

Примечания

Литература 

 

Культура Средневековья
Устройство христианского храма
Храмовая архитектура
Культовые сооружения
Капеллы